Polska Liga Futbolu Amerykańskiego w sezonie 2014 – dziewiąta edycja rozgrywek PLFA, składająca się z trzech klas rozgrywkowych (Topliga, PLFA I i PLFA II) oraz rozgrywek futbolu ośmioosobowego (seniorów PLFA 8 i juniorów PLFA J).
Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego.

Rozgrywki seniorskie

Topliga 
W wyniku połączenia wrocławskich drużyn Giants i Devils jako Panthers Wrocław, oraz rezygnacji z występów w Toplidze AZS Silesia Rebels w najwyższej klasie rozgrywkowej weźmie udział 6 zespołów. Dodatkowo drużyna Warsaw Spartans połączyła się z Królewskimi Warszawa i wystąpi jako Warsaw Sharks.

Sezon zasadniczy

Playoff

SuperFinał

Klasyfikacja 
  Seahawks Gdynia
 Panthers Wrocław
 Warsaw Eagles
 Kozły Poznań
Zagłębie Steelers
Warsaw Sharks

PLFA I 
Grupy zostały powiększone z 4 do 5 drużyn. Do ubiegłorocznych uczestników dołączyły zespoły Cougars Szczecin oraz Wilki Pabianice.

Grupa Wschodnia: Lowlanders Białystok, Tytani Lublin, Mustangs Płock, Kraków Kings oraz Wilki Pabianice.

Grupa Zachodnia: Husaria Szczecin, Bielawa Owls, Gliwice Lions, Cougars Szczecin oraz Tychy Falcons.

Sezon zasadniczy

Grupa Wschodnia

Grupa Zachodnia

Playoff 
Do Topligi 2015 awansowały drużyny Husaria Szczecin i Lowlanders Białystok. Do PLFAII spadły Mustangs Płock i Bielawa Owls.

PLFA II 
 A: Angels Toruń, Bydgoszcz Archers, Seahawks Sopot, Griffons Słupsk, Patrioci Poznań
 B: Olsztyn Lakers, Warsaw Eagles B, Crusaders Warszawa, Warsaw Werewolves, Warsaw Sharks B, Greenducks Radom 
 C: Panthers Wrocław B, Wrocław Outlaws, Dragons Zielona Góra, Wolverines Opole, Rybnik Thunders
 D: Saints Częstochowa, Pretorians Skoczów, Broncos Sucha Beskidzka, Ravens Rzeszów, Silvers Olkusz, AZS Silesia Rebels

Sezon zasadniczy

Playoff 
Do PLFAI awansowały Angels Toruń, Saints Częstochowa, Seahawks Sopot i AZS Silesia Rebels, oraz po meczu barażowym Crusaders Warszawa.

Drużyna Wilki Łódzkie (wcześniej Wilki Pabianice) utrzymała się po wygranym meczu barażowym z Greenducks Radom.

PLFA J 
rozgrywki juniorski 14-17 lat
 A: Gryfici Szczecin, Gorzów Grizzlies, Kozły Poznań, Patrioci Poznań
 B: Bielawa Owls, Panthers Wrocław, Tychy Falcons, AZS Silesia Rebels
 C: Angels Toruń, Seahawks Gdynia, Griffons Słupsk, Bydgoszcz Archers
 D: Warsaw Sharks, Warsaw Eagles, Mustangs Płock, Olsztyn Lakers
 E: Tytani Lublin, Zagłębie Steelers, Kraków Kings

Finał 
11-12 października Wrocław

Klasyfikacja 
  Panthers Wrocław
 Warsaw Eagles
 Grizzlies Gorzów
Patrioci Poznań
Angels Toruń
Bielawa Owls
Tytani Lublin
Kraków Kings

Zobacz też 
 futbol amerykański

Linki zewnętrzne 
 Strona rozgrywek PLFA
 Strona organizatora rozgrywek PZFA
 Strona SuperFinału

2014
Futbol amerykański